Torpa församling kan syfta på:

Torpa församling, en tidigare församling i Göteborgs stift
Torpa församling, en församling i Växjö stift
Torpa församling, en tidigare församling i Linköpings stift
Torpa församling, en tidigare församling i Västerås stift
Torpa församling, en tidigare församling i Skara stift